Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Jo Durie e Anne Hobbs 6-1, 6-0.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (semifinali)
 Jo Durie /  Anne Hobbs (finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (secondo turno)

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Mima Jaušovec /  Kathy Jordan (secondo turno)
 Ann Kiyomura-Hayashi /  Paula Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1983